Jarret (Pireneje Wysokie) – miejscowość we Francji
 Jarret – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Delta Rodanu

 Keith Jarrett – amerykański pianista jazzowy